Cristiano Biraghi (né en 1992), footballeur italien ;
  (1927-2001), critique italien ;
 Louis Biraghi (1801-1879), prêtre italien, fondateur, bienheureux catholique ;
  (né en 1959), historien italien.
Patronyme italien